Machava steht für:

 Machava (Mosambik), ein Verwaltungsbezirk von Mosambik
 Machava (Matola), ein Stadtteil von Matola (Mosambik) in Mosambik

Machava ist der Familienname folgender Personen:

 Creve Armando Machava (* 1996), mosambikanischer Hürdenläufer
 Paulo Machava (1954–2015), mosambikanischer Journalist